Абия-де-лас-Торрес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 27,16 км². Население — 178 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento 
 Censo Provincial de Vivienda y Suelo de Palencia

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии